Башкіров (Башкиров) () — російське прізвище. Відомі носії:

 Башкіров Андрій Миколайович (1903—1982) — радянський хімік-органік, інженер-технолог.
 Башкіров Дмитро Олександрович (1931—2021) — радянський російський піаніст
 Башкіров Михайло Володимирович (1949—1999) — народний депутат України 1-го скликання.
 Башкіров Михайло Михайлович (* 1947) — генерал-майор авіації в запасі, військовий льотчик першого класу
 Башкіров Руслан Ігорович (1989) — російський хокеїст.

 Башкиров Сергій Геннадійович (* 1959) — колишній радянський та український футболіст. Майстер спорту СРСР (1984).
 Башкирова Ольга Миколаївна (* 1979) — українська поетеса.
Російські прізвища